Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toray Pan Pacific Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 18. September 2017 stattfand. Es qualifizierten sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in der Präfektur Tokio